Europeiska cupvinnarcupen 1984/1985 vanns av Everton, England som i finalen slog Rapid Wien, Österrike med 3-1. Engelska klubblag stängdes efter säsongen av i fem år efter Heyselkatastrofen den 29 maj 1985.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Externa länkar 
Säsongen 1984/1985 på UEFA:s sida 
Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1985 i Europa
1986 i Europa
Fotbollssäsongen 1984/1985
1984/1985